Финал Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям 1975 года прошёл 6—7 сентября на стадионе «Завиша» в Быдгоще (Польша). За командную победу боролись мужские команды в десятиборье и женские в пятиборье, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 56 многоборцев (28 мужчин и 28 женщин) из 9 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 19—20 июля в чехословацкой Банска-Бистрице, испанской Барселоне и румынском Пояна-Брашове. В финал выходили по две лучшие команды из каждого турнира.

Банска-Бистрица 
Сборная Польши прошла дальше как организатор финала.

Барселона

Пояна-Брашов

Финал

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Сентябрь 1975 года
Спорт в Польше в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше